Campionatele europene de natație 2022 au loc la Roma, Italia, în perioada 11-21 august 2022.

S-au desfășurat competiții la înot, înot sincron, sărituri în apă și înot în ape deschise. Primele trei probe s-au desfășurat la Foro Italico, înot în ape deschise la Lido di Ostia.

Sportivii din Rusia și Belarus au fost excluși din acest campionat din cauza invaziei ruse a Ucrainei.

Calendar

Clasament pe țări

Înot
Italia a triumfat în clasamentul pe țări cu 1190 de puncte, urmată de Franța cu 641 și Marea Britanie cu 622.

Masculin

 Înotătorii care au participat doar la serii și au primit medalii.

Feminin

 Înotătorii care au participat doar la serii și au primit medalii.

Tabel medalii înot

Sărituri de la înălțime

Tabel medalii sărituri de la înălțime

Note

Legături extene
Official web site

2022
Natatie
Campionate Europene
Competiții sportive internaționale găzduite de Italia